Wimbledon 2021 – gra podwójna mężczyzn – zawody deblowe mężczyzn, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce w dniach 1–10 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.

Mecze pierwszej i drugiej rundy były rozgrywane w formacie do dwóch wygranych setów zamiast do trzech wygranych setów z powodu opóźnień w harmonogramie zawodów wywołanych deszczem.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Wimbledon 2021
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn